Rywalizacja kobiet w snowboardowym slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 21 stycznia 2015 roku na torze o nazwie Fladi. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Kanadyjka Spencer O’Brien, która nie brała udziału w tych mistrzostwach. Nową mistrzynią świata został Miyabi Onitsuka z Japonii. Wicemistrzostwo świata wywalczyła reprezentantka gospodarzy, Austriaczka Anna Gasser, natomiast brązowy medal zdobyła Klaudia Medlová ze Słowacji.

Wyniki

Kwalifikacje

Półfinał

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015